Ernest Hemingway, een Amerikaanse schrijver
Hemingway (single), een single van de Nederlandse popgroep Bløf
Hemingway (South Carolina), een plaats (town) in de Amerikaanse staat South Carolina